Сезон 1972—1973 у Національній лізі А — 76-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1973
Швейцарія
Швейцарія
1972 у швейцарському спорті
1973 у швейцарському спорті